Manje – centro abitato del Mozambico
Manje – centro abitato dello Zambia